Operation Einhorn bzw. Operation Unicorn bezeichnet:
Opération Licorne, eine französische Mission in der Elfenbeinküste
Unternehmen Einhorn, amerikanisches Programm zur Bewertung deutscher Technologie
Operation Unicorn, britisches Prozedere, das im Falle des Todes eines britischen Monarchen in Schottland nebst Operation London Bridge in Kraft tritt